Metaxygnathus denticulus — вид примітивних амфібій базального ряду Ichthyostegalia, що існував у кінці  девону, 360 млн років тому. Описаний по нижній щелепі, що знайдена у  Австралії у штаті Новий Південний Уельс. Спершу вид віднесли до  лопатерих риб, але згодом він був визнаний раннім примітивним тетраподом.

Примітки 

Викопні земноводні
Земноводні девонського періоду
Вимерлі тварини, описані 1977